Чеге́м (, ) — город в Кабардино-Балкарской Республике Российской Федерации. Административный центр Чегемского района; образует городское поселение Чегем.

География 

Город находится в центральной части республики, на правом берегу реки Чегем, в 3 км к северу от Нальчика. Через город проходит федеральная автотрасса Кавказ (Р-217).

Площадь городского поселения составляет 73 км². Из них около 30 % составляют территории собственно города, более 70 % — пригородные территории.

Граничит с землями населённых пунктов: Чегем Второй на севере, Шалушка на юге, Яникой на юго-западе и Лечинкай на западе.

Город расположен в предгорной зоне республике, на юго-западной оконечности наклонной Кабардинской равнины. Рельеф представляет собой относительно ровные участки, с колебаниями амплитуды высот около 150 метров. Средняя высота города составляет 493 метра над уровнем моря.

Гидрографическая сеть представлена рекой Чегем и её мелкими притоками в пределах городского поселения. Имеются искусственные водоёмы для разведения рыбных хозяйств. Из-за залегания подземных вод близко к поверхности земли, город высоко обеспечен пресной питьевой водой.

Климат — умеренный. Среднегодовая температура воздуха составляет +9,5°С. Лето жаркое со средними температурами июля около +21,5°С. Зима прохладная, со средними температурами января −2,5°С и минимальные температуры редко снижаются ниже −10°С. Среднегодовое количество осадков в год составляет около 700 мм. Основное количество осадков выпадает в период с апреля по июнь.

Этимология 
Современное название города происходит от гидронима Чегем.

История 
На территории и окрестностях города отмечаются кабардинские (адыгские) могильники в форме насыпей курганов, относящихся к XV—XVI векам.

Современное поселение на территории города возникло в 1822 году, когда князья Кундетовы выделили на правом берегу реки Чегем участок своему помощнику Мамбетову Исламу, который впоследствии переселился в отведённую ему землю со своей семьёй. Новое поселение, как и принято было у кабардинцев, было названо в честь князей, владевших землёй — Кундетово (). Со временем новый аул начал быстрыми темпами расти благодаря новым переселенцам из разных уголков тогдашней Кабарды.

В 1825 году с падением Кабарды и её присоединением к Российской империи многие жители Кундетово, как и других аулов Кабарды, не желая признавать над собой власть военной русской администрации, ушли за Кубань к другим адыгам, чтобы там продолжить войну.

В последующем население аула в очередной раз резко сократилось после окончания Кавказской войны и с окончательным присоединением всего Кавказа к Российской империи, когда в ходе мухаджирства многие кавказцы были высланы в другие мусульманские страны из-за нежелания присягать иноверному русскому царю.

В 1865 году в Кабарде была проведена Земельная реформа, в ходе которой к Кундетово были присоединены близлежащие аулы — Альтудоково (), Перхичево () и Шогеново ().

В 1920 году с окончательным установлением советской власти в Кабарде, решением ревкома Нальчикского округа Кундетово, как и другие кабардинские поселения, было переименовано из-за присутствия в их названиях княжеских и дворянских фамилий. В результате село получило новое название — Чегем Первый.

Во время Великой Отечественной войны село около трёх месяцев было оккупировано немецкими войсками, нанёсшими большой урон хозяйству села. В начале 1943 года Чегем Первый одновременно с Нальчиком был освобождён от фашистских захватчиков. В память о погибших ныне в городе установлены несколько памятников.

До 1944 года Первый Чегемский сельсовет входил в состав Нальчикского района (до 1935 года Нальчикский округ) КБАССР. Затем передан в состав Чегемского района и избран его районным центром.

В 1962 году Первый Чегемский сельсовет как и весь Чегемский район был включён в состав Баксанского района.

В 1965 году Чегемский район обратно выделен из состава Баксанского района в своих прежних границах.

С 1957 года в селе начали селиться некоторые возвращающиеся из ссылки балкарцы, которые изъявляли желание осесть в предгорной зоне КБАССР.

В 1992 году Первый Чегемский сельсовет реорганизован и преобразован в сельское поселение Чегем I.

В 2000 году посёлок Чегем Первый получил статус города и название Чегем.

Население 

Плотность —  чел./км2.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

 Поло-возрастной состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Средний возраст — 33,8 лет. Медианный возраст — 31,2 лет.

Мужчины — 8 743 чел. (48,5 %), женщины — 9 276 чел. (51,5 %)

Органы местного самоуправления 
Структуру органов местного самоуправления городского поселения составляют:
 Глава городского поселения Чегем — Губжоков Алим Борисович.
 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) — администрация городского поселения Чегем.
Аппарат местной администрации городского поселения состоит из 11 человек.
 Представительный орган — Совет местного самоуправления городского поселения Чегем. Состоит из 15 депутатов.

Религия 
Большинство населения города составляют мусульмане суннитского толка. Как и в целом по республике, мусульмане Чегема придерживаются ханафитской правовой школы ислама.

На территории города функционируют три мечети:
 МРМО Верхней части г. Чегем — ул. Ленина, 171.
 МРМО Нижней части г. Чегем — ул. Ленина, 42.
 МРМО «им. Абу Ханифы» Средней части г. Чегем — ул. Ленина, б/н.

Образование 
 Гимназия № 1 — ул. Свободы, 104.
 Средняя школа № 1 — ул. Баксанское шоссе, 1.
 Средняя школа № 2 — ул. Свободы, 160.
 Средняя школа № 3 — ул. Баксанское шоссе, 53.
 Средняя школа № 4 — ул. Набережная, 6.
 Средняя школа №5 — ул. Кабардинская, 103.
 Начальная школа Детский сад № 1
 Начальная школа Детский сад № 2
 Начальная школа Детский сад № 3
 Начальная школа Детский сад № 4
 Начальная школа Детский сад № 5

Экономика 
В городе в основном развиты сфера сбыта и услуг. Быстро развиваются малый и средний бизнес. За последние годы сильно возросла площадь, отведённая для разведения фруктовых деревьев и тепличных комплексов.

Наиболее крупными предприятиями города являются:
 ООО Тепличный комплекс «Чегем» — один из крупнейших тепличных комплексов Северного Кавказа.
 ООО «Астерра»
 ООО «Камад»
 ООО «Чегемвинпищепром»
 ООО «Борэн»
 ООО «Кариста»

Здравоохранение 
 Центральная районная больница
 Районная поликлиника
 Районный стоматологический центр

Культура и достопримечательности 
 Городской ДК
 Дворец спорта
 Районный историко-краеведческий музей
 Районная газета «Голос Чегема»
 Центры национальных танцев
 Памятник-мемориал погибшим воинам
 Барельеф Владимира Ильича Ленина
 Мемориальный Дом-музей Кайсына Шуваевича Кулиева

Общественно-политические организации:
 Адыгэ Хасэ
 Совет ветеранов Великой Отечественной войны
 Совет ветеранов Органов Внутренних Дел и вооружённых сил
 Совет ветеранов труда
 Совет горянок

Транспорт 
Город связан с Нальчиком регулярными маршрутными рейсами. Общественный транспорт представлен малотоннажными автомобилями — газель. Общественный транспорт ездит по маршрутам:
 Ленина (верхняя) — Нальчик,
 Ленина (нижняя) — Набережная — Нальчик,
 Районная больница — Нальчик,
 Октябрьская (верхняя) — Нальчик,
 Октябрьская (нижняя) — Нальчик.

Известные уроженцы 
Родившиеся в Чегеме:

Ссылки 
 Официальный сайт городского поселения Чегем
 Коды ОКАТО и ОКТМО — Чегем (город)

Примечания

Литература 
 

Районные центры Кабардино-Балкарии
Населённые пункты Чегемского района
Муниципальные образования Чегемского района
Городские поселения Кабардино-Балкарии